Eyewitness (Kayak), het negende muziekalbum van de Nederlandse symfonische rockgroep Kayak
 Eyewitness (Steve Khan), een studioalbum van Steve Khan
 Eyewitness (film), een Amerikaanse film uit 1981
 Eyewitness (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie uit 2016
 Eyewitness News, een Amerikaans nieuwsberichtgevingsformaat
 Eyewitness Museum, een oorlogsmuseum in Beek